NOC може означати

Організації 
 IATA код аеропорту Нок, Ірландія
 Національний олімпійський комітет ()
 Тікер Northrop Grumman

Комп'ютерні терміни 

 Network On Chip
 Network operations center

Інше 
 National Occupational Classification - канадська система класифікації професій
 Ноць - село в Польщі